Die 32. Schacholympiade 1996 der Frauen fand vom 15. September bis 2. Oktober 1996 in Jerewan (Armenien) statt.

Übersicht 

Bei der 32. Schacholympiade 1996 in Jerewan spielten 74 Teams der Frauen.Unten ist der Endstand als komplette Fortschrittstabelle aufgeführt.

Anmerkungen zur Tabelle und Ermittlung der Platzierung 

Die Schacholympiade ist ein Mannschaftsturnier. In Jerewan wurden 14 Runden nach Schweizer System gespielt. Beim Schweizer System werden jeweils wertungsgleiche Mannschaften untereinander ausgelost. Jede Mannschaft (Team) konnte pro Mannschaftskampf drei Spieler einsetzen. Je Mannschaftskampf werden drei Einzelpunkte (Brettpunkte) vergeben, die in der nachfolgenden Tabelle der 14 Runden unter dem Code der Gegnermannschaft angegeben sind. Der Code ist ein Kurzschlüssel für die Mannschaften. Die Summe der Brettpunkte steht unter BP. Das Ergebnis eines Mannschaftskampfes sind die Mannschaftspunkte (Sieg = 2, Unentschieden = 1, Verlust = 0).

Zur Ermittlung der Platzierung (Rg = Rang) wurden in Jerewan folgende Wertungen herangezogen.
 BP (Summe der Brettpunkte)
 Wrtg (Buchholzwertung)
 Summe der Mannschaftspunkte

Endstand der Frauen als Fortschrittstabelle

Weblinks 

 32nd Chess Olympiad (women): Yerevan 1996 auf Olimpbase (englisch)

1996 Frauen
Liste (Schach)
Schachveranstaltung 1996
Frauenschachturnier